Harriehausen bezeichnet:
 Harriehausen, Stadtteil von Bad Gandersheim

Harriehausen ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Harriehausen (1846–1936), deutscher Landwirt und Politiker, MdR
 Keno Harriehausen (* 1988), deutscher Jazzmusiker